Die 13. Etappe der Tour de France 2017 fand am 14. Juli 2017, dem französischen Nationalfeiertag, statt. Sie führte als kurze Bergetappe über 101 Kilometer durch die Pyrenäen von Saint-Girons nach Foix. Es gab einen Zwischensprint in Seix nach 13,5 Kilometern sowie drei Bergwertungen der 1. Kategorie.

Etappensieger wurde im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe der Führende in der Bergwertung Warren Barguil. Barguil hatte vom Start weg mit Thomas Voeckler attackiert, wurde aber nach kurzer Zeit wieder eingeholt. Nach nur kurzfristigen Ausreißversuchen anderer Fahrer, u. a. von Alessandro De Marchi, der die erste Bergwertung am Col de Latrape gewann, setzte er sich erneut mit Alberto Contador und Mikel Landa ab, konnte deren Tempo aber nicht halten. An der zweiten Bergwertung, dem Col d'Agnes, wurde er von Nairo Quintana und Michał Kwiatkowski eingeholt. Zusammen mit Quintana schloss Barguil am dritten Berg, der Mur de Péguère, wieder zu Contador und Landa auf. Hinter der Spitzengruppe kamen Simon Yates und Daniel Martin mit 1:39 Minuten und die übrigen Favoriten mit 1:48 Minuten Rückstand ins Ziel, so dass Fabio Aru sein Gelbes Trikot verteidigte.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 13. Etappe der Tour de France 2017

Etappe 13
201713
Saint-Girons
Sportveranstaltung in Foix